Gouden Stier (beleggersprijs), uitgereikt door Belegger.nl
 Gouden Stier (voetbalprijs), uitgereikt aan spelers in de Eerste divisie